Theo Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Theo Oppermann (Textdichter), deutscher Textdichter 
 Theo Oppermann (Verleger) (1893–nach 1968), deutscher Druckereibesitzer, Verleger und Herausgeber

Siehe auch:
 Theodor Oppermann